Classe Albatros (pattugliatore australe) di produzione francese: Albatros (P 681) in forza alla Marine nationale
 Classe Albatros (pattugliatore) di produzione tedesca
 Classe Albatros (corvetta) di produzione italiana